Afinitet (njem. Affinität od lat. affinitas) može značiti:
 afinitet je sklonost, naklonost; bliskost, privlačnost.
 afinitet (filozofija), u filozofiji, je sličnost između pojedinih psihičkih očitovanja (predodžaba i pojmova) – spoznajni afinitet i logički afinitet. Po Kantu, afinitet je osnova za asocijaciju različitih podataka; ta se asocijacija katkad događa iskustveno ili empirijski (iz samih objekata), a katkad transcendentalno (iz jedinstva spoznajnog subjekta).
 kemijski afinitet je sklonost uzajamnom kemijskom reagiranju i vezivanju različitih kemijskih tvari, odnosno njihovih atoma ili molekula.
 elektronski afinitet je težnja atoma ili iona nekog elementa u plinovitom stanju da veže na sebe elektron.
 afinitet (sociologija), u sociologiji označava "srodstvo duha", interesa i drugih elemenata u međuljudskim odnosima.

Izvori